Костадин Попстоянов може да се отнася за:
 Костадин Попстоянов (ок.1836-1900) – български общественик и просветен деец
 Костадин Попстоянов (ок.1850-1904) – български революционер, войвода на ВМОК
 Коте Попстоянов (1845-1910) – български революционер и просветен деец, чието рождено име е Костадин